De Grand Prix-wegrace van Rio de Janeiro 1996 was de veertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1996. De race werd verreden op 6 oktober 1996 op het Circuit van Jacarepagua in Rio de Janeiro, Brazilië.

Mick Doohan werd voor de derde keer op een rij gekroond tot 500 cc-kampioen met een tweede plaats in de race.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

1996
Rio de Janeiro